Функция принадлежности нечёткого множества — обобщение индикаторной (или характеристической) функции классического множества. В нечёткой логике она представляет степень принадлежности каждого члена пространства рассуждения к данному нечёткому множеству.

Определение 
Для пространства рассуждения  и данной функции принадлежности  нечёткое множество определяется как

Функция принадлежности  количественно градуирует принадлежность элементов фундаментального множества пространства рассуждения  нечёткому множеству . Значение  означает, что элемент не включен в нечёткое множество,  описывает полностью включенный элемент. Значения между  и  характеризуют нечётко включенные элементы.

Нечёткое множество и классическое, четкое (crisp) множество

Классификация функций принадлежности нормальных нечетких множеств 
Нечеткое множество называется нормальным, если для его функции принадлежности  справедливо утверждение, что существует такой , при котором .

Функция принадлежности класса s 
Функция принадлежности класса s определяется как:

где .

Функция принадлежности класса π 
Функция принадлежности класса π определяется через функцию класса s:

где .

Функция принадлежности класса γ 
Функция принадлежности класса γ определяется как:

Функция принадлежности класса t 
Функция принадлежности класса t определяется как:

Функция принадлежности класса L 
Функция принадлежности класса L определяется как:

См. также 
 Теория нечёткой меры
 Операции над нечёткими множествами
 Грубое множество
 Эвентология
 Скалярное ранжирование

Литература 
 Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы: Пер. с польского И. Д. Рудинского. — :Горячая линия — Телеком, 2004. — 452 с — ISBN 5-93517-103-1

Нечёткая логика